

Воля-Павловська — село в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Воля-Павловська — село в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства